Bergfors är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Curt Bergfors
 Georg Bergfors
 Gustaf Bergfors
 Richard Bergfors
 Nicklas Bergfors
 Stina Bergfors

Svenska efternamn